Кофи Анийдохо (, 1947, Уэта, Вольта, тогда Золотой берег, ныне Гана) – ганский поэт, литературовед, университетский преподаватель. Пишет на английском языке.

Биография 
Из семьи традиционных певцов и сказителей народа эве, сказительницей была его мать. Окончил университет Ганы по специальностям англистика и лингвистика, затем магистратуру Индианского университета (1980), защитил диссертацию по сравнительному литературоведению в Техасском университете (1987).

Профессор английской литературы в университете Ганы, возглавляет там Школу театрального искусства. Был приглашенным профессором в Индианском и Корнеллском  университетах. Составитель нескольких антологий современной африканской поэзии.

Книги стихов 
 Элегия к революции/ Elegy for the Revolution (1978)
 Урожай наших снов/ A Harvest of Our Dreams (1985, переизд. 1998)
 Дитя мира/ Earthchild (1985)
 Логика предков и карибский блюз/ Ancestral Logic and Caribbean Blues (1992)
 Хвалебная песнь земле/  Praise song for the land: poems of hope & love & care (2002)
 Место по имени дом/ The place we call home and other poems (2011)

Труды 
 The Pan African ideal in literatures of the Black world, Accra, Ghana Universities Press, 1989
 Transcending boundaries: the diaspora experience in African heritage literatures, Evanston, Northwestern UP, 1995
 The Word Behind Bars and the Paradox of Exile, Evanston, Northwestern UP, 1997
 Fontomfrom. Contemporary Ghanaian Literature, Theatre and Film/ Kofi Anyidoho & James Gibbs, eds., Amsterdam,  Rodop, 2000)

Признание 
Лауреат многочисленных премий (премия Лэнгстона Хьюза, премия Би-би-си за искусство и поэзию Африки, Ганская книжная премия и др.).

Ссылки 
 Биография, библиография 

Писатели Ганы
Поэты Ганы
Литературоведы Ганы
Родившиеся в Гане
Выпускники Университета Ганы